Il singolare del torneo di tennis Schickedanz Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Portas che ha battuto in finale Philipp Kohlschreiber 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Philipp Kohlschreiber (finale)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Tomas Behrend (semifinali)
 Björn Phau (quarti di finale)

 Óscar Hernández (primo turno)
 Michael Ryderstedt (primo turno)
 Tomas Tenconi (secondo turno)
 Hugo Armando (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 2005